CHIO steht für:
 Concours Hippique International Officiel, ein internationales Pferdesportturnier der Fédération Équestre Internationale (FEI)
 CHIO Aachen, das internationale Pferdesportturnier in Aachen
 CHIO Rotterdam, das internationale Pferdesportturnier in Rotterdam

Chio steht für:
 Chio, Markenname für Kartoffelchips von Intersnack
 Chio (Fluss), Provinz Bengo, Angola
 Chio (Hügel), Provinz Bengo, Angola

Abkürzung